Ouertani est un patronyme porté notamment par :

 Lassaad Ouertani (1980-2013), footballeur tunisien ;
 Mehdi Ouertani (1990-), footballeur tunisien ;
 Monia Ouertani (?-2015), actrice tunisienne ,
 Naoufel Ouertani (1978-), animateur de télévision et de radio tunisien.

Patronyme tunisien